Forks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Forks Township (Northampton County, Pennsylvania)
 Forks Township (Sullivan County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Fork Township